Polisa – dokument ubezpieczeniowy
 Polisa SA – firma ubezpieczeniowa działająca w latach 1989-1999.